Лионне́ () — историческая область во Франции, на территории преимущественно современных департаментов Луара и Рона. Площадь — около 8000 км2. Главный город — Лион.

Провинция Лионне в свою очередь делилась на 3 другие провинции:
 Пла-пеи-дё-Лионне (), обязанная платить талью
 город Лион, освобождённый от уплаты тальи
 Фран-Лионне (), маленькая провинция, освобождённая от уплаты тальи

Вместе с двумя другими провинциями — Божоле и Форез — Лионне входил в состав в Лионского генералитета.

Лионне, как и все другие французские провинции, была упразднена и преобразована в департаменты законом от 4 января 1790 года, во время Великой французской революции.

Примечания

Ссылки 
 

Исторические области Франции
История Лиона